1287 км, 1287-й киломе́тр — топоним в в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 Казарма 1287 км — населенный пункт в составе Куединского муниципального округа в Пермском крае.
 1287 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Татарстан). Код 648679.
 1287 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Пермский край). Код 258060.